Садр — многозначный термин.

Персоналии
 Мухаммад Бакир ас-Садр (1935—1980) — известный иракский шиитский богослов, правовед, философ, отец-основатель Партии исламского призыва.
 Муктада ас-Садр (род. 1973) — радикальный лидер иракских шиитов, предводитель шиитской полувоенной организации «Армия Махди».
 Амина ас-Садр(1937—1980) — иракская шиитская политическая и общественная деятельница, писатель, публицист.
 Муса Садр (1928 — пропал без вести в 1978 г.) — иранский и ливанский шиитский политический и духовный деятель, богослов и философ.
 Садр, Мохсен — политический и государственный деятель Ирана.
См. также
 Садр (Гамма Лебедя) — вторая по яркости звезда созвездия Лебедя.
 Мадинат-эс-Садр — обширный (площадью 20 кв. км) бедный пригород на северо-востоке Багдада.
 Сахарская Арабская Демократическая Республика (сокр. САДР) — частично признанное государство, не контролирующее на сегодняшний день бо́льшую часть территории, на которую претендует.
 Али-Садр — крупнейшая в мире водная пещера, привлекающая ежегодно огромное количество посетителей.